Babalı – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Babalı – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian